Niemcy:
 Gaarden-Ost – dzielnica Kilonii
 Gaarden-Süd und Kronsburg – dzielnica Kilonii

Zobacz też:
 Garden